Tripoli se poate referi la:
 Tripoli -  capitala Libiei
 Tripoli, Grecia -  un oraș în Peloponez, Grecia
 Tripoli, Liban -  un oraș în Liban (al doilea oraș ca mărime din această țară)

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice